Alicenstraße 2 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Alicenstraße 2 (Darmstadt)
 Alicenstraße 2 in Wallerfangen, siehe Liste der Baudenkmäler in Wallerfangen #Wallerfangen